-{Dinosauromorpha}- je kladus arhosaura koji obuhvata kladu -{Dinosauria}- (dinosaurusi), i druge blisko srodne životinje. Ptice su jedini prieživeli dinosauromorfi.

Etimologija 

Ime je skovao Majkl Benton 1984. godien. Prve definicije klade je dao Pol Sereno 1991. godienl. On je definisao koncept kao čvorna klada: zadnji zajednički predak -{Lagerpeton chanarensis}-, -{Marasuchus lilloensis}-, -{Pseudolagosuchus major}- i -{Dinosauria}- (uključujući -{Aves}-) i sve njihove izvedene klade.

Filogenija 
Kladogram je baziran na podacima iz -{Nesbitt (2011)}-:

Reference

Spoljašnje veze 

 Dinosaurs' slow rise to dominance 19 July 2007, BBC News, accessed July 2007